Ла Татема има више значења:

 Ла Татема (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Татема (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Татема (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Татема (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику